Хрисогон ( — «златорождённый») — мужское имя греческого происхождения. Первоначально эпитет героя Персея, сына Данаи, которого он, согласно мифу, зачала от золотого дождя, которым обратился Зевс, чтобы проникнуть к своей возлюбленной.

 Хрисогон Аквилейский — раннехристианский мученик, пострадавший во время гонений Диоклетиана.
 Хрисогон (Ивановский) (1875—1938) — епископ Русской Православной церкви, епископ Юрьево-Польский, управляющий Ивановской митрополией.
 Корнелий Хрисогон — вольноотпущенник Суллы, против которого выступал Цицерон.